Виља Сокоро има више значења:

 Виља Сокоро (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Сокоро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику